Le docteur Simon Tam est un personnage de la franchise  (la série télévisée , le film  et les comics ). Il est joué par Sean Maher (et Zac Efron dans un ). C'est un passager du  et le frère de River Tam. Ses compétences médicales sont régulièrement précieuses pour l'équipage.

Histoire 
Simon Tam a sacrifié ses biens et sa carrière de médecin pour arracher sa sœur River à un mystérieux programme expérimental. 

Simon est le fils de Gabriel et Regan Tam, né fin  sur Osiris, une planète centrale dirigée par l'Alliance. Dans le script original de l'épisode Pilleurs d'épave, il est révélé que Simon a soutenu ce camp durant la Guerre d'Unification. Depuis son enfance, la famille de Simon avait de grands espoirs qu'il devienne médecin. Il est accepté à la meilleure académie médicale d'Osiris, et finit dans le top 3 % de sa promotion, avant de finir son internat en huit mois au lieu d'un an. Il devient chirurgien traumatologue en résidence dans l'un des meilleurs hôpitaux de la capitale d'Osiris.

Pendant ce temps, la petite sœur de Simon, River, rejoint une école d'élite de l'Alliance nommée l'Académie. Simon finit par comprendre que River dissimulait un appel à l'aide codé dans ses lettres à sa famille, et commence à chercher comment lui porter secours. Après deux années de tentatives infructueuses pour lui venir en aide, il est contacté par des gens d'un mouvement secret qui l'aident à la libérer. Pendant que Simon et River s'enfuient vers Persephone, l'Alliance gèle tous les comptes bancaires de Simon et lance un avis de recherche envers les deux fugitifs.

Sur Persephone, Simon cherche un vaisseau pouvant l'embarquer avec sa sœur enfermée dans un caisson de stase, et embarque sur le . Après avoir appris l'histoire des Tam, Mal offre à Simon le poste de médecin de bord, que ce dernier accepte. En plus de soigner les fréquentes blessures des membres d'équipage, Simon passe beaucoup de temps avec River pour essayer de trouver un moyen de la soigner, et avec Kaylee qui se montre très attirée par lui. Les Tam sont toujours recherchés par l'Alliance mais parviennent à échapper à son attention, parfois de justesse. Il y a également des tensions récurrente entre Simon et Jayne Cobb, qui finit par essayer de les vendre à l'Alliance dans l'épisode Intrusion, après que River l'aie agressé avec un couteau. Après l'incident dans Sains et Saufs, Simon est mieux reconnu en tant que membre d'équipage et dans De la boue et des hommes, lui et Kaylee partagent le premier moment où Simon révèle qu'il est lui aussi attiré par Kaylee. À la fin de la série, Simon se laisse plus aller, particulièrement en ce qui concerne Kaylee. Cela est souligné par son changement de costume : après l'épisode Intrusion, il s'habille de manière plus détendue, portant des pull-overs au lieu des chemises et vestons qu'il portait jusque-là.

Dans le film , Simon est finalement parfaitement intégré à l'équipage, au point de se permettre de frapper Mal quand il met River en danger durant un cambriolage. Vers la fin du film, Simon avoue à Kaylee qu'il aurait aimé qu'ils aient une relation romantique au moment où ils se préparent à une bataille apparemment sans espoir contre les Ravageurs, et ils entament cette relation à la fin du film.

Conception du personnage

Casting

Costumes

Réception et héritages

Critique et analyse

Notes et références

Références

Bibliographie 
  :
 .

Personnage de Firefly
Médecin de fiction
Personnage de fiction créé en 2002
Personnage de fiction masculin